Anthony Limelette, né le  à Bastia, est un artiste pluridisciplinaire et animateur radio Corse.

Il est connu pour sa photographie l'origine du mal qui à fait scandale en 2011.

Longtemps considéré comme l'artiste du scandale, il a réalisé de nombreuses œuvres visuelles et sonores, performances artistiques et questionne notre rapport aux identités et à la mémoire.

Il est le réalisateur de cinq courts métrages ayant obtenu de nombreux prix dans la catégorie Cinéma expérimental. 

En 2018, Anthony Limelette devient coordinateur de l'antenne de la radio culturelle Nebbia à Corte dans le centre Corse.

Notes et références 

Personnalité liée à la Corse